Moraine – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Montgomery
 Moraine (ang. Moraine Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Lake
 Moraine (ang. Moraine Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Grand Forks
 Moraine – jezioro w Kanadzie